Quartetto per archi n. 14 – opera di Ludwig van Beethoven
Quartetto per archi n. 14 – opera di Wolfgang Amadeus Mozart
Quartetto per archi n. 14 – opera di Franz Schubert